Termin  ima više značenja.

 Bisfosfogliceratna mutaza, enzim
 Fosfoglicerat mutaza, enzim